
Termin -{SNW}- ima više značenja.

 Sanofi, oznaka na Frankfurtskoj berzi
 -{Saturday Night Wrist}-, album američke rok grupe Deftoni